Houser ist der Familienname folgender Personen:
 Allan Houser (1914–1994), US-amerikanischer Maler und Bildhauer
 Bud Houser (1901–1994), US-amerikanischer Diskuswerfer und Kugelstoßer
 Dan Houser (* 1974) englischer Computerspiel-Entwickler
 Frederick F. Houser (1904–1989), US-amerikanischer Politiker
 George Houser (1916–2015), US-amerikanischer Bürgerrechtsaktivist
 Harold Alexander Houser (1897–1981), US-amerikanischer Marineoffizier, Gouverneur von Amerikanisch-Samoa
 John Russell Houser (1955–2015), US-amerikanischer Amokläufer, siehe Amoklauf in Lafayette
 Kevin Houser (* 1977), US-amerikanischer Footballspieler
 Norm Houser (1915–1996), US-amerikanischer Rennfahrer
 Randy Houser (* 1975), US-amerikanischer Countrysänger
 Sam Houser (* 1971), englischer Computerspiel-Entwickler

Sonstiges:
 Houser Peak, Berg im Grahamland, Antarktika

Siehe auch:
 Hauser